Światowy ranking snookerowy 2007/2008 – lista rankingowa snookera obowiązująca w sezonie 2007/2008. Ranking oficjalny zmieniany był tylko raz w roku, po mistrzostwach świata. Pierwsza szesnastka listy ma zagwarantowany udział we wszystkich turniejach rankingowych bez eliminacji (z tzw. "rozstawieniem"). W mistrzostwach światach z numerem jeden zostaje zawsze rozstawiony obrońca tytułu, jednak w sezonie 2007/2008, obrońca tytułu jest jednocześnie liderem rankingu.

Bibliografia 
 http://www.snooker.org/Rnk/0708/ranking.asp

2007 w sporcie
2008 w sporcie
Kalendarium snookera